Cet article recense les satellites naturels connus autour d'astéroïdes.

Un système astéroïdal est un ensemble de petits corps célestes (astéroïdes, objets transneptuniens, etc.) liés par la gravité.

Recensement 
En  on connaissait 374  dans le Système solaire, dont 168 orbitent autour de planètes, les 206 autres orbitant autour de petits corps. De ces derniers, 22 portent un nom définitif et les 184 autres une désignation provisoire. Ils sont répartis ainsi :
 planètes naines : 9 satellites (8 nommés), dont 5 autour de Pluton, 2 autour de Hauméa, 1 autour d'Éris et 1 autour de Makémaké (Cérès n'en possède aucun de connu) ;
 astéroïdes : 134 satellites connus (8 nommés, 126 avec une désignation provisoire) ;
 objets transneptuniens (hors planètes naines) : 64 satellites connus (6 nommés, 58 avec une désignation provisoire).

Liste

Annexes

Liens internes 
 Astéroïde
 Astéroïde binaire
 Lune astéroïdale
 Système astéroïdal

Références 
  Satellites and Companions of Minor Planets (IAU Central Bureau for Astronomical Telegrams)Nota : dernière mise à jour le 10 septembre 2010.
 

Systèmes astéroïdaux
Systèmes astéroïdaux